Országos Meteorológiai Szolgálat
Országos Mentőszolgálat